Пуліньї́-Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 155 км на південний захід від Орлеана, 55 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 452 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1085,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пуліньї-Сен-П'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пуліньї-Сен-П'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр